1612 км, 1612-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций.

 1612 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 529639.
 1612 км — пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 700223.